Time After Time (canção)
 Time After Time (filme)
 Time After Time (série de televisão)
 Time After Time (álbum)

Desambiguação